Чоловіча спринтерська гонка на чемпіонаті світу з біатлону 2011 відбулася 5 березня 2011 року в Ханти-Мансійську о 14.00 за місцевим часом. У ній взяли участь 125 біатлоністів.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні